Posey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Posey Township (Clay County, Indiana)
 Posey Township (Fayette County, Indiana)
 Posey Township (Franklin County, Indiana)
 Posey Township (Harrison County, Indiana)
 Posey Township (Rush County, Indiana)
 Posey Township (Switzerland County, Indiana)
 Posey Township (Washington County, Indiana)